Зимние Сурдлимпийские игры 2019 года (официально — 19 Winter Deaflympics) — девятнадцатые зимние Сурдлимпийские игры, которые прошли с 12 по 21 декабря в провинции Сондрио на севере Италии. Церемония открытия состоялась 12 декабря, а соревнования по кёрлингу начались днём ранее.

Было разыграно 36 комплектов медалей в 6 видах спорта: горнолыжный спорт, шахматы, лыжные гонки, кёрлинг, хоккей и сноуборд. Первоначально планировалось разыграть 32 комплекта медалей, но организаторы добавили к соревнованиям ещё 4 комплекта. Неожиданностью стало появление в программе зимних Сурдлимпийских игр шахмат.

Это был второй раз, когда Италия принимала Сурдлимпийские игры. Впервые это произошло в 1983 году в Мадонна-ди-Кампильо, когда страна принимала 10 по счёту зимние Сурдлимпийские игры.

Коррупционный скандал

Выборы места проведения

Символика 
Официальный логотип игр содержит в себе несколько смыслов и отсылок: олимпийский огонь, цвета итальянского флага, спортивный инвентарь (лыжи и хоккейные клюшки), а также V-образная форма логотипа, отсылающая к обозначению итальянского языка для глухонемых (LIS). Талисманом игр стал медвежонок Волли.

Соревнования

Церемония открытия 
Церемония открытия состоялась 12 декабря 2019 года. Мероприятие было официально открыто мэром провинции Сондрио Марко Скарамеллини и итальянской певицей Сильвией Медзанотте, исполнившей национальный гимн Италии. В качестве специального гостя на церемонии открытия присутствовала трехкратная олимпийская чемпионка по горным лыжам Дебора Компаньони.

Места проведения

Страны-участницы 

  — 9
  — 12
  — 6
  — 5
  — 6
  — 34
  — 37
  — 12
  — 8
  — 27
  — 2
  — 10
  — 11
  — 12
  — 1
  — 16
  — 11
  — 40
  — 5
  — 2
  — 4
  — 1
  — 21
  — 78
  — 3
  — 1
  — 14
  —  1
  — 4
  — 7
  — 3
  — 34
  — 42
  — 6

Календарь 
Программа XIX зимних Сурдлимпийских игр включала шесть паралимпийских видов спорта: горнолыжный спорт, лыжные гонки, кёрлинг, сноуборд, хоккей с шайбой и шахматы (впервые). Всего было разыграно 36 комплектов медалей.

{| class="wikitable" style="margin:left; font-size:90%;"
|-
!colspan="2"| Декабрь !!width=32| 11Ср !!width=32| 12Чт !!width=32| 13Пт !!width=32| 14Сб !!width=32| 15Вс !!width=32| 16Пн !!width=32| 17Вт !!width=32| 18Ср !!width=32| 19Чт !!width=32| 20Пт !!width=32| 21Сб !! Медали
|-
|Церемонии ||  || ||bgcolor=#00cc33 align=center| ЦО || || || || || || || || ||bgcolor=#ee3333 align=center| ЦЗ ||
|- align="center"
|align="left"| Горнолыжный спорт ||
|
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#ffcc00"|2
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#ffcc00"|2
|
|
|
|10
|- align="center"
|align="left"| Шахматы ||
|
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#ffcc00"|2
|
|4
|- align="center"
|align="left"| Лыжные гонки ||
|
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#ffcc00"|2
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#ffcc00"|1
|
|
|
|9
|- align="center"
|align="left"| Кёрлинг ||
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#ffcc00"|2
|
|2
|- align="center"
|align="left"| Хоккей ||
|
|
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#3399ff"|●
|bgcolor="#ffcc00"|1
|1
|- align="center"
|align="left"| Сноуборд ||
|
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#ffcc00"|2
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|
|bgcolor="#ffcc00"|2
|bgcolor="#ffcc00"|2
|
|
|10
|-
!colspan="2"| Декабрь !!width=25| 11Ср !!width=25| 12Чт !!width=25| 13Пт !!width=25| 14Сб !!width=25| 15Вс !!width=25| 16Пн !!width=25| 17Вт !!width=25| 18Ср !!width=25| 19Чт !!width=25| 20Пт !!width=25| 21Сб !! Медали

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игр

Зимние Сурдлимпийские игры
Спорт в Италии в 2019 году
Декабрь 2019 года в Италии